EMX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di El Maiten (Argentina)